Headlights – gruppo musicale statunitense
 Headlights – singolo di Cat Power del 1993
 Headlights – singolo di Eminem del 2014
 Headlights – singolo dei Montgomery Gentry del 2014
 Headlights – singolo di Robin Schulz del 2015